Die Spiele der 49. Eishockey-Weltmeisterschaften und 60. Eishockey-Europameisterschaft im Jahre 1983 fanden in den Ländern BR Deutschland, Japan und Ungarn statt. Es nahmen insgesamt 24 Mannschaften teil, die A-WM fand zum insgesamt 5. Mal in Deutschland statt.

Die Langeweile beim Titelkampf im Vorjahr führte erneut zu geringfügigen, aber wesentlichen Veränderungen beim Austragungsmodus der A-WM. Nach der Vorrunde sollten die hier errungenen Punkte und Tore nicht in die Finalrunde mitgenommen werden. Man wollte auf diese Weise verhindern, dass die dominierende sowjetische Auswahl schon bei Beginn der Finalrunde über einen uneinholbaren Punktevorsprung verfügte. Man erhoffte sich bei der IIHF hierdurch eine deutliche Spannungssteigerung, was bei diesem Turnier auch gelang. Diese Neuregelung wurde in Fachkreisen auch als „Lex Sowjetunion“ bezeichnet. Zudem wurde die Abstiegsrunde wieder eingeführt. Dabei nahmen hier die Mannschaften die Vorrundenpunkte mit. Man wollte auf diese Weise sicherstellen, dass Überraschungserfolge in der Vorrunde auch in der Endabrechnung zu Buche schlugen.

Die diesjährige A-WM erbrachte für die UdSSR den 19. Titelgewinn, womit diese den Rekord der Kanadier einstellten, sowie den 22. EM-Titel. Doch der neue Modus führte zu einer lange nicht mehr erlebten Spannung im Titelkampf. Die Entscheidung über den Titel erfolgte letztlich nur über die Tordifferenz.

A-Weltmeisterschaft 
 in Dortmund, Düsseldorf und München, BR Deutschland

Vorrunde

Abstiegsrunde um die Plätze 5–8 
Die Punkte aus der Vorrunde wurden übernommen.

Meisterrunde um die Plätze 1–4 
(ohne Punkte aus der Vorrunde)

Abschlusstabelle

Abschlussplatzierung der WM

Abschlusstabelle der EM 
(gewertet nach der Vorrunde)

Meistermannschaften

Auszeichnungen 
Spieler-Trophäen

Beste Scorer

B-Weltmeisterschaft 
 in Tokio, Japan

Spiele

Abschlusstabelle

Auf- und Abstieg

C-Weltmeisterschaft 
 in Budapest, Ungarn

Spiele

Abschlusstabelle

Auf- und Abstieg

Siehe auch 
 Eishockey-Weltmeisterschaft der Junioren 1983

Weblinks 
 
 Eishockey-Weltmeisterschaft 1983 bei hokej.sfrp.cz

1983
Europameisterschaft 1983
Weltmeisterschaft
Weltmeisterschaft, 1983
Weltmeisterschaft, 1983
Weltmeisterschaft, 1983
Weltmeisterschaft, 1983
Eishockeywettbewerb in München
Sportveranstaltung in Düsseldorf
Sportveranstaltung in Dortmund
Sportveranstaltung in der Präfektur Tokio
Eishockeywettbewerb in Budapest
Olympiahalle München